Koritnica – Toponimo sloveno del fiume Coritenza e della Val Coritenza, che da esso prende il nome, nel comune di Plezzo.
 Koritnica – Insediamento nel comune di Tolmino.